Rabenden kann folgendes bezeichnen:

 Rabenden, Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz im oberbayerischen Landkreis Traunstein
 Rabenden, veraltete Bezeichnung für den Ortsteil Robend in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen
 Meister von Rabenden, ein Künstler, der im 16. Jahrhundert in Rabenden, Landkreis Traunstein tätig war